Road Bikes (Bicicletas de Estrada) são bicicletas projetadas para corridas de velocidade (em velódromos) ou de resistência (exemplo: Tour de France).

 Possuem um visual slim porém muito resistente;
 Aros bem finos e pneus idem;
 Freios geralmente modelo ferradura;
 Guidão em forma de um chifre;
 Normalmente são altas;
 Para corridas de velocidade, muitas vezes não possuem marchas. Se possuirem, são poucas ( 10 marchas mais ou menos )

Road Bikesc